SB-Terminal (kurz für „Selbstbedienungsterminal“) steht im Bankenbereich für:
 Geldautomat
 Kontoauszugsdrucker
 Überweisungsterminal